Áchna kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Áchna (ort), Eparchía Ammochóstou, 
 Áchna (reservoar), Eparchía Ammochóstou, 

Robotskapade Cypernförgreningar